Il Campeonato Brasileiro Série C 2010 è stata la ventunesima edizione del Campeonato Brasileiro Série C ed è stata vinta dall'ABC. In qualità di campione e vicecampione, l'ABC e l'Ituiutaba sono stati promossi in Série B, insieme ai semifinalisti, ovvero il Criciúma e il Salgueiro.

Squadre partecipanti

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale 

Calcio nel 2010
2010